Melle ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Melle, Stadt im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Melle (Belgien), Gemeinde in der Provinz Ostflandern, Belgien
 Melle (Deux-Sèvres), Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Melle (Melle Deux-Sèvres), ehemalige Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Melle (Piemont), Gemeinde in der Provinz Cuneo, Italien
 Kanton Melle (Departement der Weser), ehemaliger Kanton im Königreich Westphalen
 Melle, Arm des Achterwassers (Usedom), begrenzt Loddin östlich
 in Westfalen umgangssprachlich für Gartenmelde (Atriplex hortensis)

Melle ist der Familienname folgender Personen:
 Alix von Melle (* 1971), deutsche Extrembergsteigerin
 Barbara van Melle (* 1959), österreichische Journalistin, Fernsehmoderatorin und Slow-Food-Aktivistin
 Christoph Andreas von Melle († 1780), deutscher Anatom
 Emil von Melle (1822–1891), Hamburger Kaufmann und Senator
 Franz Jacob von Melle (1696–1770), deutscher Arzt, Stadtphysikus in Lübeck
 Friedrich Heinrich Otto Melle (1875–1947), deutscher methodistischer Bischof
 Fritz Hendrick Melle (* 1960), deutscher Schriftsteller und Werbeunternehmer
 Gerhard von Melle (1854–1921), lübeckischer Kaufmann und Mäzen
 Jacob von Melle (1659–1743), deutscher lutherischer Theologe, Polyhistor und Autor
 Johann Hermann von Melle (1750–1815), deutscher Pädagoge und Bibliothekar
 Johann Jacob von Melle (1721–1752), deutscher Theologe und Poeta laureatus
 Samuel Gerhard von Melle (1690–1733), deutscher lutherischer Theologe
 Thomas Melle (* 1975), deutscher Schriftsteller
 Werner von Melle (1853–1937), Hamburger Senator und Bürgermeister

Melle bezeichnet außerdem:
 Kopf im schwäbischen Dialekt 

Siehe auch:
 Mele (Begriffsklärung)
 Mellé